Ву́лиця Серафимо́вича — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Серафимовича — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Леона Ліпецького в місті Бердянськ.
 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Івана Андруха в місті Боярка.
 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Василя Сильвестрова у місті Вінниця.
 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Івана Миколайчука в місті Київ.
 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Гетьмана Івана Мазепи у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Серафимовича — колишня назва вулиці Сидора Воробкевича в місті Сокиряни.

Вулиці, названі на честь людей